После распада СССР Курская область сохранила систему сельсоветов.

Согласно закону об административно-территориальном устройстве Курской области, сельсовет — административно-территориальная единица, включающая в свой состав один или несколько сельских населённых пунктов, при осуществлении местного самоуправления в границах районов, сельсоветов они сохраняют статус самостоятельных единиц административно-территориального устройства области. С 2000 года количество сельсоветов не изменяется.

В 2004 году на основе сельсоветов как административно-территориальных единиц были образованы сельсоветы как муниципальные образования (сельские поселения). С 2010 года наблюдается сокращение сельсоветов как муниципальных образований в результате объединения, на количестве сельсоветов как административно-территориальных единиц это не отражается.

Список сельсоветов 

Список сельсоветов как административно-территориальных единиц приводится согласно Реестру.

480 сельсоветам как административно-территориальным единицам соответствуют 287 сельсоветов как муниципальных образований (сельских поселений).

Переименования муниципальных образований в 2010 году

Переименованные и упразднённые до 2004 года

См. также 

 Административно-территориальное деление Курской области
 Населённые пункты Курской области
 Городские населённые пункты Курской области

Примечания 

Списки:Курская область
География Курской области
Курской области
Сельские администрации России